Nick Evans peut désigner :
 Nick Evans (né en 1947), un tromboniste gallois qui a joué entre autres avec le groupe Soft Machine ;
 Nick Evans (né en 1954), un joueur britannique de cricket ;
 Nick Evans (né en 1980), un joueur de rugby à XV international néo-zélandais ;
 Nick Evans (né en 1986), un joueur américain de baseball.